Національний університет «Києво-Могилянська академія» — сучасний університет в Україні.
 Києво-Могилянська академія (1659—1817) —  вищий навчальний заклад в Україні, який проіснував з 1659 до 1817 р.
 Києво-Могилянська Академія (видавничий дім) — видавництво Національного університету «Києво-Могилянська академія».
 Києво-Могилянська Академія (комплекс) — комплекс навчальних закладів України, який включає Національний університет «Києво-Могилянська академія», Національний університет «Острозька академія», Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Кременецьку обласну гуманітарно-педагогічну академію імені Тараса Шевченка та колегії.
 Миколаївська філія Національного університету «Києво-Могилянська академія», нині Чорноморський національний університет імені Петра Могили.

Див. також 
 КМА (значення)

Джерела та література 
 М. В. Яременко. Києво-Могилянська академія, Київська братська школа, Київський колегіум, Київська академія, Київська духовна академія, Національний університет «Києво-Могилянська академія»  // 
 Л. М. Сиволожська. «Києво-Могилянська академія» Національний університет  // 
Багатозначні терміни
Києво-Могилянська академія